

Блеквелл — місто, штат Оклахома
 Блеквелл — місто, штат Техас
 Блеквелл — місто, штат Вісконсин